Petru – forma corsa e rumena del nome proprio di persona Pietro
Emil Petru – calciatore rumeno
Karel Petrů – giornalista e allenatore di calcio cecoslovacco